Борогонский наслег — сельское поселение в Булунском улусе Якутии.
 Борогонский наслег — сельское поселение в Вилюйском улусе Якутии.
 Борогонский наслег — сельское поселение в Усть-Алданском улусе Якутии.

См. также 
 Борогонский 1-й наслег — сельское поселение в Оймяконском улусе Якутии.
 Борогонский 2-й наслег — сельское поселение в Оймяконском улусе Якутии.